Sana – stolica Jemenu
 Sana – muhafaza w Jemenie
 Sana – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pyrénées
 Sana – rzeka w Bośni